

Patronyme 

 Jean-Claude Moussé (1971-), pilote moto français.
 Stanislas Moussé (1986-), auteur de bande dessinée et berger français.

Prénom 
 Moussé Gueye (1996-), joueur international français de volley-ball.

Toponyme 

 Moussé, commune française du département d'Ille-et-Vilaine (Bretagne).